Abaixo a lista de municípios do estado da Bahia por PIB per capita, com base nos levantamentos feitos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) referente ao ano de 2015 (ano-base 2017).

PIB per capita
Bahia 2015
2015 no Brasil
Municipios pib per capita 2015